Lappenschnitt steht für:
 Lappenschnitt (Chirurgie), eine Form der Hauterhaltung bei der Amputation
 Schuppenschnitt, in der Heraldik